Watson steht für: 
 Watson (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Watson (Mondkrater)

Unternehmen:
 Watson (Rennwagen), US-amerikanischer Chassis-Hersteller im Rennwagenbau
 Watson (Fahrzeugmarke), ehemalige US-amerikanische Nutzfahrzeugmarke
 Watson International Electronics, Handelsmarke der Metro AG für Unterhaltungselektronik
 Watson Pharmaceuticals, US-amerikanischer Generika-Hersteller, siehe Allergan
 Henry Watson & Sons, ehemalige britische Gießerei und Nutzfahrzeughersteller
 Watson Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

IT-Technik:
 Watson (Künstliche Intelligenz), Computerprogramm von IBM aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz
 Dr. Watson (Software), Fehler-Analyseprogramm im Betriebssystem Microsoft Windows
 Blue Gene Watson, Supercomputer von IBM, der sich am Thomas J. Watson Research Center befindet

Medien:
 Watson (Nachrichtenportal), Schweizer Nachrichtenportal
 Watson (deutsches Nachrichtenportal)

Kunstfigur:
 Dr. Watson, ständiger Begleiter des Detektivs Sherlock Holmes

Watson ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Watson (Saskatchewan), Ort in Kanada

Orte in den USA:
 Watson (Alabama)
 Watson (Arkansas)
 Watson (Florida)
 Watson (Illinois)
 Watson (Indiana)
 Watson (Iowa)
 Watson (Kalifornien)
 Watson (Kansas)
 Watson (Louisiana)
 Watson (Massachusetts)
 Watson (Michigan)
 Watson (Minnesota)
 Watson (Mississippi)
 Watson (Missouri)
 Watson (Montana)
 Watson (New York)
 Watson (North Carolina)
 Watson (Ohio)
 Watson (Oklahoma)
 Watson (Tennessee)
 Watson (Texas)
 Watson (Utah)
 Watson (Virginia)
 Watson (West Virginia)
 Watson Lake, Stadt in Alaska
 Watson Township – mehrere Townships

Weiteres:
 Watson Island – mehrere Inseln
 Watson-Gletscher – mehrere Gletscher
 Watson Airport – mehrere Flugplätze
 Watson Bluff, Kliff auf David Island, Königin-Marie-Land, Antarktika
 Watson Escarpment, Geländestufe im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Watson-Halbinsel, Halbinsel von Laurie Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Watson Junction, Stadtteil von Los Angeles, Kalifornien, USA
 Watson-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Watson Peaks, Gebirge im Palmerland, Antarktika
 Watson Ridge, Gebirgskamm im Kempland, Antarktika
 Watson Run, See in Pennsylvania, USA
 Watson Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika